Franciaország
Bretteville, település Franciaországban, Manche megyében
Bretteville-sur-Ay, település Franciaországban, Manche megyében
Bretteville-sur-Dives, település Franciaországban, Calvados megyében
Bretteville-du-Grand-Caux, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bretteville-sur-Laize, település Franciaországban, Calvados megyében
Bretteville-Saint-Laurent, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bretteville-sur-Odon, település Franciaországban, Calvados megyében
Bretteville-l’Orgueilleuse, település Franciaországban, Calvados megyében
Bretteville-le-Rabet, település Franciaországban, Calvados megyében